NGC 7026 (другое обозначение — PK 89+0.1) — планетарная туманность в созвездии Лебедь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7026
Лебедь (созвездие)
Планетарные туманности